Villegagnon steht für:

 Nicolas Durand de Villegagnon (1510–1571), Vizeadmiral der Bretagne im Dienst der französischen Krone und Gründer der Kolonie namens France Antarctique in Brasilien
 Bannost-Villegagnon, eine französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne